Парк птиц «Воробьи́» — первый в России парк птиц. Расположен в Жуковском районе Калужской области близ села Воробьи на берегу реки Истьи.

Начало парку положила коллекция птиц инженера Александра Белявского и его жены Татьяны. Супругами были выкуплены земли бывшего совхоза «Победа», где в июне 2005 года был открыт парк птиц.

В коллекции парка представлены около 300 видов птиц: павлины, попугаи, птицы-носороги, пеликаны, страусы, аисты, журавли, фазаны и хищные птицы. Размещена постоянно действующая выставка домашней птицы: голубей, кур декоративных пород, гусей, уток, индюков. Есть страусиная ферма и ферма домашних мини-животных.

Помимо птиц в парке живут экзотические виды животных: лемуры, гиббоны, маленькие обезьяны (тамарины, игрунки и саймири),  кенгуру, альпака, ламы, лани, каракалы, сервалы, капибары, носухи, дикобразы, рептилии и другие животные.

Парк работает круглый год с 10:00 до темноты.

Площадь парка — 24 га.

Примечания

Ссылки 
 Парк Птиц
 Парк птиц «Воробьи» на Afisha.ru
 Парк птиц «Воробьи» на сайте Путеводник

Зоопарки России
Сады и парки Калужской области
Жуковский район Калужской области
Появились в 2005 году в России